Sei kan syfta på följande:

 En geologisk struktur på Merkurius, se Lista över geologiska strukturer på Merkurius
 Desa Sei, en administrativ by i Nusa Tenggara Timur, Indonesien